HMS Endeavour je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Endeavour (1652) 
 HMS Endeavour (1694, I.) 
 HMS Endeavour (1694, II.) 
 HMS Endeavour (1763, I.) 
 HMS Endeavour (1763, II.) 
 HMS Endeavour (1768) 
 HMS Endeavour (1775) 
 HMS Endeavour (1912)

Endeavour